Abdelkrim Loucif (né en 1959), footballeur algérien
Ameur Abdenour Loucif (né en 1982), footballeur algérien
Djamel Loucif (né en 1979), trampoliniste algérien
Haithem Loucif (né en 1996), footballeur algérien